Бесс:
 Чёрная Бесс — кличка кобылы разбойника Дика Терпина из английской культуры (упоминается в «Ярмарке тщеславия» У. Теккерея).
 Brown Bess — британское ружьё XVIII века.
 Порги и Бесс
 Бесс — древнеримская бронзовая монета.

Персоналии 
 Бесс (умер 329 до н. э.) — персидский аристократ.
 Королева Бесс — прозвище английской королевы Елизаветы I.
 Бесс из Хардвика (1527—1608) — третья из выживших детей Джона Хардвика из Хардвик-холла, Дербишир.
 Бесс Марвин — литературный и киноперсонаж.
 Бесс Мередит (1890—1969) — американская сценаристка, актриса и режиссёр.

Фамилия 
 Бесс, Ариель (1965—2022) — французская киноактриса.
 Бесс, Сабина (род. 1961) — фигуристка ГДР, чемпионка мира 1982, 1983 в парном катании.

Коммуны Франции 
Бесс () — название нескольких коммун во Франции

 Бесс — в департаменте Канталь.
 Бесс — в департаменте Дордонь.
 Бесс — в департаменте Изер, часто называемая Бесс-ан-Уазан ().
 Бесс-сюр-Исоль () — в департаменте Вар.

См. также 
 Бес (значения)